Diego Germini – vero nome di Izi, rapper italiano
 Irene Germini – ginnasta italiana
 Massimo Germini – chitarrista italiano
 Germini  – primo nome delle Minchiate, un gioco di carte fiorentino